Мирко Боначич (; ) — югославский футболист, игравший на позиции нападающего. Известен выступлениями за клуб «Хайдук», а также национальную сборную Югославии. Чемпион Югославии. Старший брат футболиста Антуна Боначича.

Клубная карьера 
Дебютировал в официальном матче в составе клуба «Хайдук» 5 марта 1921 года в матче чемпионата Сплита против «Бораца» (4:0), отметился забитым голом. Выступал в команде до 1930 года. Был одним из ведущих игроков клуба вместе с другими футболистами которые в течение многих лет составляли костяк команды. Многократный чемпион футбольной ассоциации Сплита.

В 1927 году выиграл с командой первый титул чемпиона Югославии. В быстром турнире для шести участников «Хайдук» на два очка опередил белградский БСК. Сыграл во всех пяти матчах чемпионата и забил один гол. По завершении сезона чемпион получил возможность сыграть в новом международном турнире для ведущих клубов Центральной Европы — Кубке Митропы. В первом раунде соревнований «Хайдук» дважды уступил венскому «Рапиду» (1:8, 0:1), а Мирко стал автором единственного гола своей команды в турнире.

Дважды был серебряным призером чемпионата Югославии в 1924 и 1928 годах. В матчах еще одного чемпионского для «Хайдука» сезона 1929 года Боначич не играл. На то время Мирко мало выступал в составе команды, потому что не мог совмещать футбол с основной работой. Когда в январе 1931 года футболист не сумел найти время на поездку с «Хайдуком» в турне по Южной Америке, он решил окончательно уйти из команды.

Всего в составе «Хайдука» Мирко сыграл в 1921—1930 годах 203 матча и забил 157 мячей. Среди них 18 матчей и 5 голов в чемпионате Югославии, 22 матча и 48 голов в чемпионате Сплита, 2 матча и 1 гол в Кубке Митропы, 6 матчей и 1 гол в Кубке югославской федерации, 155 матчей и 102 голы в других турнирах и товарищеских играх.

Выступления за сборную 
В 1924 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Югославии в игре против сборной Чехословакии (0:2). Это был уникальный матч, в котором за сборную сыграли 10 игроков «Хайдука», только вратарь Драгутин Фридрих представлял загребский ХАШК (ведущим вратарем «Хайдука» в то время был итальянец Отмар Гаццари). В 1928 году стал участником Олимпийских игр в Амстердаме. Югославская сборная уступила со счетом 1:2 Португалии, а Мирко стал автором единственного гола. В общей сложности сыграл за сборную лишь 6 матчей и забил 3 гола. В те времена югославская сборная проводила сравнительно небольшое количество матчей, а в ее состав чаще вызывали представителей Загреба и Белграда, чем игроков из провинциальных клубов.

Выступал в составе сборной Сплита. В частности, в 1924 и 1925 годах в составе сборной города становился серебряным призером Кубка короля Александра, турнира для сборных крупнейших городов Югославии.

Трофеи и достижения 
 Чемпион Югославии: 1927
 Серебряный призер чемпионата Югославии: 1924, 1928
 Чемпион футбольной ассоциации Сплита: 1920-21, 1921-22, 1923-24, 1924-25, 1926 (в), 1926 (а), 1927 (в), 1927 (о);
 Лучший бомбардир чемпионата Сплита: 1924-25 (18 мячей)
 Серебряный призер Кубка короля Александра: 1924, 1925

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Сплите
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Футболисты Югославии
Страницы с непроверенными переводами